Henry Racamier (1912-2003), entrepreneur français ;
 Paul-Claude Racamier (1924-1996), psychiatre et psychanalyste français.